Andrew Murray může být:

 Andrew Murray (vojevůdce) (1298–1338) – skotský šlechtic a vojevůdce
 Andrew Murray (biolog) (1812–1878) – skotský botanik a zoolog
 Andrew Murray (spisovatel) (1828–1917) – farář skotského původu působící v Jižní  Africe
 Andrew Murray (hokejista) (* 1981) – kanadský hokejista
 Andrew James Marshall Murray (* 1947) – australský politik (Australian Democrats)

Související články 
 Andrew de Moray († 1297) – skotský šlechtic a vojevůdce
 Andy Murray (* 1987) – skotský tenista